Hirschmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Nikolaj Hirschmann
 Werner Hirschmann

Robotskapade auktorsförkortningar